

Osoby

Imię lub pseudonim „Frida” 
 Frida – pseudonim Anni-Frid Lyngstad, szwedzkiej piosenkarki, członkini zespołu ABBA
 Frida Boccara – francuska piosenkarka
 Frida Gustavsson – szwedzka supermodelka
 Frida Hansdotter – szwedzka narciarka alpejska
 Frida Hyvönen – szwedzka piosenkarka
 Frida Kahlo – meksykańska malarka
 Frida Karlsson – szwedzka biegaczka narciarska
 Frida Nilsson – szwedzka pisarka, twórczyni literatury dziecięcej
 Frida Stéenhoff – szwedzka pisarka i działaczka społeczna
 Frida Topno – indyjska polityk
 Frida Westman – szwedzka skoczkini narciarska

Nazwisko „Frida” 
 Afroditi Frida – grecka piosenkarka, reprezentantka Grecji w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku

Kultura 
 Frida – amerykańsko-kanadyjsko-meksykański film biograficzny z 2002 roku
 Frida – album Anni-Frid Lyngstad z 1971 roku
 Frida – opera z 1991 roku
 „Frida” – szwedzkie czasopismo dla młodzieży

Zobacz też 
 Freda (ujednoznacznienie)